Prometheus har flere betydninger:

 Prometheus – en græsk mytologisk figur
 Prometheus (træ) – navnet på et fyrretræ, der indtil det blev fældet, var verdens ældste, levende organisme
 Prometheus (måne) – en af Saturns måner
 Prometheus Award – en litteraturpris inden for science-fiction
 Prometheus (film) er titlen på en film fra 2012, instrueret af Ridley Scott
 Prometheus (rumskib) - rumskib i Stargate Atlantis